Vila Rosi ima više značenja:
 Vila Rosi (Luka)
 Vila Rosi (Teramo)